Seaside kan syfta på;

 Seaside, Oregon – ort i USA
 Seaside, Kalifornien – stad i USA